Kommutator har flere betydninger:

 Kommutator (elektrisk)
 Kommutator (matematik)